Шкодін Петро Тихонович — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу, один з широнінців.
 Шкодін Сергій Анатолійович — старший мічман Збройних сил України, головний старшина.